Aleksandr Minayev (football, 1954), footballeur international soviétique
Aleksandr Minayev (football, 1958), footballeur russe